Крадин — фамилия. Известные носители: